tcf – codice ISO 639-3 della lingua malialtepec tlapaec
 TCF – emittente televisiva di Messina precedentemente nota come Tele Cine Forum